Tomate silvestre puede referirse:

 A la especie Physalis peruviana, uno de cuyos  nombres comunes  es tomate silvestre.
 A las especies silvestres relacionadas con el tomate, conocidas colectivamente como tomates silvestres.